Fox News Channel, een Amerikaans rechts-conservatief televisienetwerk
 FN FNC, een Belgisch karabijn
 FNC Entertainment, een Zuid-Koreaans platenlabel